Moulin de Carel est une marque commerciale du secteur agroalimentaire appartenant au groupe Lactalis désignant un fromage industriel suivant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée camembert de Normandie. L'usine fromagère fabrique  camembert de Normandie par jour et se situe dans l'ancien village de Carel (aujourd'hui intégré à Saint-Pierre-sur-Dives), en Normandie.

Notes et références

Liens externes 
  Portail groupe agro-industriel Lactalis

Marque de fromage en France
Camembert (fromage)
Fromage au lait de vache
Fromage au lait cru
Fromage industriel
Fromage du Calvados
Groupe Lactalis